Heinrich Röhrs ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Röhrs (Politiker) (1890–1960), deutscher Maurer und Politiker (USPD), MdL Braunschweig 
 Heinrich Bernhard Röhrs (1776–1835), deutscher Kaufmann und Politiker, Senator in Hannover
 Heinrich Karl Ferdinand Röhrs (1823–c.1900), böhmischer Möbelfabrikant, Inhaber der Tischlerfabrik in Prag-Bubeneč